Я люблю мое Заполярье — песня, неофициальный гимн Мурманской области. Композитор — Владимир Анатольевич Попов. Автор текста — Владимир Александрович Смирнов.

Мелодия песни звучала каждый час на главной площади Мурманска — площади Пять Углов. Часы-куранты на гостинице «Арктика» были установлены к 80-летнему юбилею областного центра в 1996 году по инициативе первого мэра Мурманска Олега Петровича Найденова. С 2007 по 2009 куранты находились на ремонте. При реконструкции гостиницы «Арктика», в 2009 году, мелодию заменили на более примитивную.

В 2008 году на 70-летие Мурманской области слова песни стали названием городского фестиваля патриотической песни «Я люблю моё Заполярье».

Песня используется школами Мурманской области для культурно-патриотического воспитания детей.

Песня исполняется на Мурманском вокзале во время отправления фирменных поездов. Российское авторское общество, известное своими разбирательствами по вопросам авторских прав, подавало запрос в Мурманское отделение Октябрьской железной дороги о том имеются ли у отделения права на использование этого произведения. Конфликт, в который было вовлечено управление Октябрьской железной дороги, успешно разрешился — композитор Владимир Анатольевич Попов «был только рад, что его песня обрела на вокзале вторую жизнь» — заявил пресс-секретарь Мурманского отделения.

Примечания

Ссылки 
 Главная песня судьбы  Андрей ПОПОВ, Мурманский вестник от 01.06.2013.
 Моё Заполярье  на сайте Кольские карты.

Песни по алфавиту
Песни России
Песни на русском языке
Культура Мурманской области